Igor je lahko:
 Igor - moško ime,
 belomesnata sorta krompirja, vzgojena v začetku 1960. let na Kmetijskem inštitutu Slovenije.